Euryalidae är en familj av ormstjärnor. Euryalidae ingår i ordningen Euryalida, klassen ormstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Euryalidae 26 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor
Euryalidae